Безродний — прізвище. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 643 носії; найбільше — на Слобожанщині.

Жінки 
 Безродна Світлана Борисівна (* 1934) — радянська та російська скрипалька та диригент, народна артистка Росії.

Чоловіки 
 Безродний Артем Анатолійович (1979—2016) — російський футболіст, півзахисник.
 Безродний Ігор Семенович (1930—1997) — радянський скрипаль, диригент, педагог, лауреат Сталінської премії, народний артист РРФСР.
 Безродний Михайло Володимирович (* 1957) — російський філолог і письменник.
 Безродний Юрій Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Безрідний

Примітки